Suècia es divideix en 21 comtats (en suec: län); els quals, al seu torn, se subdivideixen en 290 municipis (en suec: kommun). Aquests municipis cobreixen, generalment, les zones urbanes i les rurals adjacents. En la Constitució de 1974 s'utilitza el terme «municipi» per distingir-ño del «consell del comtat» (en suec: landstingskommunerna), òrgan legislatiu provincial amb autoritat sobre l'àmbit local. Des de la reforma municipal de 1971, Suècia té un tipus uniforme de municipi, sense jerarquies ni privilegis. A la ciutat capital se la denomina cap de municipi (en suec: centralort).

Les activitats del govern municipal estan regulades per la Llei de Govern Local de 1992. Els límits territorials es defineixen per decisió del parlament, òrgan autoritzat a crear i eliminar aquestes entitats, el qual també estableix el nom de les entitars. Mentre que, d'altra banda, els símbols, tals com l'escut d'armes, es defineixen localment.

Cada municipi té una assemblea triada democràticament, el consell municipal, que actua com a òrgan de govern; mentre que una junta directiva, designada pel consell, supervisa la seva actuació. L'activitat es regeix principalment per la Llei de Govern Local i és finançada pels impostos locals, les taxes i subvencions governamentals. Les decisions municipals poden ser apel·lades legalment sobre la base d'un recurs contenciós administratiu. Alguns municipis, especialment els més grans, poden tenir consell municipals amb altres denominacions, tals com consell d'àrea o consell de districte. Els municipis se subdivideixen, al seu torn, en parròquies (en total n'hi ha 2512) que serveixen per a funcions específiques dins dels actes censales i el sistema electoral.

Història 
Fins al 1843 la unitat de govern local era la parròquia i tots els assumptes concernents a la parròquia es resolien en una reunió parroquial. Aquell any, es va fer una reforma que va separar el Consell eclesiàstic, que es va fer càrrec dels assumptes eclesiàstics, del Consell parroquial, que era el responsable dels assumptes civils. Això va resultar en que alguns assumptes, tals com la sanitat, es tractaven en conjunt. El 1862 es van establir les bases legals de l'actual sistema de municipis i, el 1863, la parròquia va ser abolida com una unitat administrativa, persistint com la base fonamental de l'organització de l'Església de Suècia. Cada municipi es corresponia en nom i extensió territorial amb alguna parròquia. Així, mitjançant les ordenances municipals del 1862, es van crear els municipis urbans (en suec: köpingskommun) i els municipis rurals (en suec: landskommun). Per als primers, es va establir que l'ajuntament fos l'òrgan de govern; mentre que per als rurals, ho era la reunió parroquial. Des del 1919, l'ajuntament també esdevé obligatori per als municipis petits. L'administració contínua de la municipalitat va ser gestionada pel comitè municipal que més tard va arribar a ser conegut com a consell municipal.

El 1946, el Parlament va decidir canviar novament el sistema municipal. Com a resultat de les deliberacions, el 1952 es va produir una reforma que va reduir el nombre de municipis del 2498 al 1037, a través de diverses fusions. Després de la gran reforma municipal, es van ampliar les competències municipals i es va determinar que aquestes havien estat insuficients. El 1961 es va dur a terme una investigació governamental amb la finalitat d'avaluar el sistema que regia, el comitè designat finalment va dictaminar que era necessària una nova reforma. Les propostes del comitè també incloïen que era necessari acabar amb la divisió entre municipis urbans, localitats i municipis rurals, introduint un concepte únic de municipi. El comitè va proposar diverses fusions voluntàries, però el procés era lent, per la qual cosa es van augmentar les fusions obligatòries. El 1969 es va dictaminar que el procés de fusió de municipis es completaria de forma obligatòria, fixant el límit per completar-lo el 1974. Entre  el 1962 i el 1974, el nombre de municipis es va reduir de poc més de 1000 a 278. La fusió municipal més recent va tenir lloc el 1977; després d'aquest any, el nombre de municipis va augmentar lleument, després d'una sèrie de determinació de límits. Actualment hi ha 290 municipis.

Municipis

Referències 

Municipis de Suècia